

Пайку () — село у повіті Келераш. Входить до складу комуни Ніколає-Белческу.

Пайку () — село у Кагульському районі.